

События 

 Декабрь − замок Карей (по другой версии, замок Килгерран в северном Пембрукшире) был атакован отрядом Оуайна ап Кадугана, принца из валлийского королевского дома правителей Поуиса, который влюбился в Нест верх Рис, жену Джеральда Виндзорского.
 Генрих V послал войско против Болеслава Кривоустого. Немецкое войско потерпело поражение под Вроцлавом, а поле битвы стало известно в истории как «Собачье поле».
 Неудачный поход императора Генриха V на Польшу. Победы Болеслава Кривоустого при Глогове и Вроцлаве. Захват Силезии поляками.
 14 августа − битва за Глогув.
 Людовик VI Толстый разрушил замок Мёлан.
 Первые поселения появляются на месте будущего города Аберистуит.
 В Регенсбурге основано аббатство Прюфенинг.
 Графом Тулузы становится Альфонс Иордан.
 Обручение Матильды, дочери Генриха I, и Генриха V, императора Священной Римской империи.
 Фульк Иерусалимский становится графом Анжуйским.
 Погром в Кастилии евреев, убежавших с поля боя. Король Кастилии защитил евреев.
 1109—1126 — Королева Кастилии и Леона Уррака.
 Уррака Кастильская выходит замуж вторично за Альфонсо I Воителя.
 Уррака Кастильская становится королевой Леона.
 После смерти Альфонса Кастильского граф Генрих провозглашает независимость Португалии и начинает борьбу с Леоном.
 Фульхерий Шартрский начал писать вторую и третью книги своей «Иерусалимской истории».
 Перестало существовать Нитранское княжество, которое к тому времени уже было вассалом Венгрии.
 Графом Триполи становится Бертран Тулузский.
 Осада Триполи.
 1109—1110 — Захват крестоносцами Триполи, Бейрута и Сидона.
 Абу Хамид Аль-Газали написал трактат «Основы исламского права».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1109 году
 25 июля — Афонсу I Завоеватель, первый король Португалии.
 Бертран де Бланшфор, магистр ордена Храма.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1109 году
 21 апреля — Ансельм Кентерберийский, средневековый теолог и философ, архиепископ Кентерберийский.
 28 апреля − Хью Клюни, аббат Клюни.
 30 июня — Альфонсо VI, король Кастилии и Леона.
 20 июля (10 июля?) − Евпраксия Всеволодовна.
 16 ноября − Ингульф, английский историк.
 Гюи II де Макон, граф Бургундии.
 Симон I де Санлис, граф Нортгемптон.

См. также